Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6 и 8 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в метании копья являлась Катарина Молитор из Германии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 63,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 6 августа 2017 года. В сектор вышла 31 участница. Китаянка Люй Хуэйхуэй установила новый рекорд Азии — 67,59 м.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у женщин состоялись 8 августа 2017 года. Люй Хуэйхуэй не смогла повторить рекорд Азии, который она установила двумя днями ранее в квалификации. В финале его было бы достаточно для победы, но Люй в лучшей попытке метнула копьё только на 65,26 м и завоевала бронзовую медаль. Главным героем финала стала 36-летняя Барбора Шпотакова, которая вышла в лидеры после второго броска на 66,76 м и с ним стала победительницей. Двукратная олимпийская чемпионка из Чехии выиграла чемпионат мира во второй раз в карьере, спустя десять лет после первой победы. Всего Шпотакова участвовала в мировых первенствах шесть раз и выиграла четыре медали: два золота (2007, 2017) и два серебра (2009, 2011).

Ли Линвэй из Китая улучшила личный рекорд более чем на метр и заняла второе место на пьедестале. Олимпийская чемпионка 2016 года Сара Колак закончила соревнования на четвёртом месте.

Финал чемпионата мира 2017 года стал первым турниром в истории метания копья, где все 12 участниц показали результаты за 60 метров.

Примечания

Ссылки 
 

метание